neq – codice ISO 639-3 della lingua mixe centro-settentrionale